Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники () — межгосударственная конвенция, которая предусматривает обязанность каждого из Договаривающихся государств принимать меры по предотвращению распространения на своей или со своей территории любого несущего программы сигнала любым распространяющим органом, для которого сигнал, переданный на спутник или проходящий через него, не предназначается.

Административные функции Конвенции осуществляет Всемирная организация интеллектуальной собственности.

По состоянию на 2022 год участниками являются 38 государств.

См. также 
 Всемирная организация интеллектуальной собственности
 Авторское право
 Смежные права
 WIPO Lex

Примечания

Ссылки 
 Текст Конвенции о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники в базе данных WIPO Lex — официальный сайт ВОИС.

Право интеллектуальной собственности
Международные соглашения, администрируемые ВОИС
Договоры по алфавиту
Авторское право